Australian Open-mesterskabet i damesingle 1984 var den 59. turnering om Australian Open-mesterskabet i damesingle og den 17. udgave af mesterskabet i tennissportens åbne æra. Turneringen var en del af Australian Open 1984 og blev spillet på græsbaner i Kooyong Lawn Tennis Club i Melbourne, Victoria, Australien i perioden 26. november - 8. december 1984.

Mesterskabet blev vundet af andenseedede Chris Evert Lloyd, som i finalen besejrede niendeseedede Helena Suková med 6-7(4), 6-1, 6-3, og som dermed vandt den anden og sidste af sine to titler ved Australian Open-mesterskabet i damesingle. Det var samtidig den 16. af Evert Lloyds 18 grand slam-titler i damesingle i løbet af karrieren. Hun havde også været i finalen i årets tre første grand slam-turneringer, men titlen i Melbourne blev hendes eneste grand slam-titel i 1984, og dermed holdt hun liv en imponerende stime på mindst én grand slam-titel om året siden 1974. Hendes sejr i tredje runde over Pascale Paradis bragte hende op på 1.000 vundne i kampe i karrieren. Helena Suková, der tre uger tidligere i Brisbane havde vundet sin første titel på WTA Tour, var i den første af sine fire grand slam-finaler i damesingle i sin karriere. Indtil da havde kvartfinalepladsen ved US Open 1984 været hendes bedste resultat på grand slam-niveau.

Den forsvarende mester, Martina Navratilova, der ikke havde tabt en eneste kamp på WTA Tour siden januar 1984, tabte i semifinalen med 6-1, 3-6, 5-7 til Helena Suková, og dermed endte hendes stime på seks grand slam-titler i damesingle i træk, og hun gik derfor samtidig glip af at vinde alle fire titler i løbet af et kalenderår. Navratilova endte dermed på 74 sejre i træk, hvilket var ny rekord på WTA Tour. Den anden tabende semifinalist, Wendy Turnbull, blev den sidste australske semifinalist i mesterskabet, indtil Ashleigh Barty i 2020 gentog denne bedrift.

Pengepræmier 

Den samlede præmiesum i kvindernes rækker ved Australian Open 1984, dvs. damesingle og damedouble, androg US$ 645.000, hvilket var en stigning på $ 145.000 i forhold til det foregående år.

Hovedturnering

Deltagere 

I hovedturneringen deltog 64 spillere, der var fordelt på:
 56 direkte kvalificerede spillere.
 8 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Seedede spillere 

Seksten af deltagerne blev seedet.

Resultater

Kvalifikation 

I kvalifikationen spillede 32 spillere om de sidste otte ledige pladser i hovedturneringen.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Resultater

Se også 
 Australian Open-mesterskabet i herresingle 1984
 Australian Open-mesterskabet i herredouble 1984
 Australian Open-mesterskabet i damedouble 1984
 Australian Open-mesterskabet i mixed double 1984

Eksterne henvisninger 
 Australian Open
 ITF - Australian Open 1984

Noter 

Australian Open 1984
1984